

Теряєво — село, Волоколамський міський округ, Московська область
 Теряєво — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область